СТО:

 СТО — станція технічного обслуговування.

Див. також 
 CTO (латиницею)
 Сто